Odontognathus är ett släkte av fiskar. Odontognathus ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Odontognathus